Lyökki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lyökki (ö i Finland), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Iso-Kaskinen (ö i Nystadsregionen, lat 60,86, long 21,21), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar